Це модельний ряд бренду Rolls-Royce, що випускався кількома компаніями:

Rolls-Royce Limited (1906–1973)
Rolls-Royce Motors (1973–2003)
Rolls-Royce Motor Cars, підрозділом BMW AG, що був утворений у 1998, а почав випус автомобілів у 2003.

Автівки

Rolls-Royce Limited
 1904–06 10 hp
 1905–05 15 hp
 1905–08 20 hp
 1905–06 30 hp
 1905–06 V-8
 1906–25 40/50 Silver Ghost
 1922–29 Twenty
 1925–29 40/50 Phantom
 1929–36 20/25
 1929–35 Phantom II
 1936–38 25/30
 1936–39 Phantom III
 1938–39 Wraith
 1946–59 Silver Wraith
 1949–55 Silver Dawn
 1950–56 Phantom IV
 1955–66 Silver Cloud
 1959–68 Phantom V
 1965–80 Silver Shadow
 1968–91 Phantom VI
 1971–96 Corniche I–V
 1980–98 Silver Spirit

Bentley (з 1933)
 1933–37 Bentley 3½ L
 1936–39 Bentley 4¼ L
 1940–40 Bentley 4¼ L Mark V

Rolls-Royce Motors
 1975–86 Camargue
 1980–98 Silver Spirit/Silver Spur
 1998–2002 Silver Seraph
 2000–02 Corniche V

Rolls-Royce Motor Cars
 2003– Phantom
 2007– Phantom Drophead Coupé
 2008– Phantom Coupé
 2010– Ghost
 2013– Wraith

Галерея

Посилання

 

BMW
Автобудівні підприємства Великої Британії